Каллий () — древнегреческое имя.

 Это имя давали через поколение мальчикам из так называемой семьи Каллиев, старшей линии рода Кериков. Для удобства их различают по номерам: Каллий I, Каллий II, Каллий III.
 Каллий (сын Кратия) — афинский политик VI — V веков до н. э.
 Каллий Богатый — афинский государственный деятель и дипломат V века до н. э.
 Каллий (сын Дидимия) — афинский атлет-панкратиаст V века до н. э.
 Каллий (сын Каллиада) — афинский политик и дипломат V века до н. э.
 Каллий Халкидский — тиран Халкиды. В 350 году до н. э. выступил на стороне македонского царя Филиппа в борьбе с Афинами за господство над Грецией. Перешёл на сторону Афин, но несмотря на поддержку Демосфена, не имел успеха. Впоследствии получил права афинского гражданина.
 Каллий — афинский драматург IV века до н. э., сын ремесленника Лизимаха. Автор шести комических пьес, сохранившихся в виде фрагментов. Каллию также приписывают авторство учения о форме трагического стиля, написанное в стихотворной форме, однако, некоторые учёные склонны считать, что комик и трагик — это разные драматурги.
 Каллий Сиракузский — сиракузский историк. Автор фундаментального труда о деяниях Агафокла. Жил после 289 года до н. э.
 Каллий из Сфетта — афинский военачальник на службе Птолемея I, участник освобождения Афин в 287 году до н. э., которого граждане почтили особым декретом.

Фамилия 
 Каллас, Чарли (имя при рождении — Чарльз Каллиас; 1927—2011) — американский стендап-комик и актёр.

Ссылки 
 Каллий в «Реальном словаре классических древностей» Ф. Любкера